Юрий Захарович Бабаскин (16.03.1929, Минск-26.12.2015, Киев) — советский и украинский учёный в области материаловедения, член-корреспондент АН УССР (1985) и НАНУ.

Родился 16.03.1929 в Минске.

Окончил Московский институт стали (1953) по специальности «металлургия чёрных металлов».
Мастер сталелитейного цеха на Омском заводе им. Ворошилова (1953—1955), инженер-технолог сталелитейного цеха на Харьковском заводе транспортного машиностроения им. Малышева (1955—1957), младший научный сотрудник Украинского НИИ металлургии (1957—1959), инженер Киевского института автоматики (1959—1961).

С 1961 г. в Институте проблем литья (с 1996 г. Физико-технологический институт металлов и сплавов) АН УССР (НАНУ): ведущий инженер, младший, старший научный сотрудник, начальник лаборатории (1974—1980), зав. отделом (1980—1999), с 1999 г. главный научный сотрудник.

Доктор технических наук (1981), профессор (1982), член-корреспондент АН УССР (1985).

Диссертации:
 Исследование и усовершенствование процесса получения нержавеющей стали для фасонных тонкостенных отливок : диссертация … кандидата технических наук : 05.00.00. — Киев, 1965. — 127 с. : ил.
 Разработка и исследование новых способов повышения свойств литых сталей и никелевых сплавов присадками дисперсных нитридов и карбидов [Текст] : Автореф. дис. на соиск. учен. степени д. т. н. : (05.16.04) / АН УССР. Ин-т проблем литья. — Киев : [б. и.], 1976. — 32 с.; 20 см.

Другие сочинения:
 Структура и свойства литой стали / Ю. З. Бабаскин. — Киев : Наук. думка, 1980. — 240 с. : ил.; 20 см.
 Экономное легирование стали / Ю. З. Бабаскин, С. Я. Шипицын, Е. Г. Афтандилянц; АН УССР, Ин-т пробл. литья. — Киев : Наук. думка, 1987. — 183,[2] с. : ил.; 22 см.
 Бабаскин Ю. З., Шипицин С. Я., Кирчу И. Ф. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой. Киев : Наукова думка, 2005. 372 с.

Источники 
 Юрий Захарович Бабаскин (к 80-летию со дня рождения). Процессы литья, 2009, № 2 — C. 75-76.
 80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. З. Бабаскіна // Вісник Національної академії наук України. 2009. № 3. С. 72-73.
 Юрий Захарович Бабаскин (к 80-летию со дня рождения) // Металл и литье Украины. 2009. № 1-2. С. 71-72
 Бабаскін, Юрій Захарович
 https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000000398
 https://esu.com.ua/search_articles.php?id=38521

Материаловеды по странам
Материаловеды СССР
Материаловеды Украины